3 miejscowości w Polsce
 Podborowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Pakosław
 Podborowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy
 Podborowo – kolonia w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec